Ika kan syfta på följande:

 Ika Nord, svensk skådespelare
 Ika (ort), ort i Kroatien
 Ica, Peru, ort i Peru